|-
| 147801 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147802 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147803 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147804 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147805 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147806 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147807 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147808 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147809 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147810 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147811 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147812 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147813 - ||  || 26 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147814 - ||  || 26 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147815 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147816 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147817 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 147818 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147819 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147820 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147821 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147822 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 147823 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147824 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 147825 - ||  || 30 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147826 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147827 - ||  || 27 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147828 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147829 - ||  || 22 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147830 - ||  || 27 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147831 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147832 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 147833 - ||  || 9 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 147834 - ||  || 4 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147835 - ||  || 3 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147836 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147837 - ||  || 8 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147838 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147839 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147840 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147841 - ||  || 11 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147842 - ||  || 3 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147843 - ||  || 7 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147844 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147845 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147846 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147847 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147848 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147849 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147850 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147851 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147852 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147853 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147854 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147855 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147856 - ||  || 31 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147857 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147858 - ||  || 27 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147859 - ||  || 31 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147860 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147861 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147862 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147863 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147864 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147865 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 147866 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147867 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147868 - ||  || 11 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147869 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147870 - ||  || 6 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147871 - ||  || 6 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147872 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 147873 - ||  || 19 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 147874 - ||  || 19 august 2006 ||  || 
|-
| 147875 - ||  || 24 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147876 - ||  || 27 august 2006 ||  || 
|-
| 147877 - ||  || 23 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147878 - ||  || 24 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147879 - ||  || 24 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 147880 - ||  || 24 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147881 - ||  || 27 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147882 - ||  || 29 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147883 - ||  || 14 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147884 - ||  || 14 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147885 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147886 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147887 - ||  || 14 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147888 - ||  || 15 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147889 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147890 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147891 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147892 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147893 - || 2006 SH || 16 septembrie 2006 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 147894 - ||  || 16 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 147895 - ||  || 16 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147896 - ||  || 16 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 147897 - ||  || 16 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147898 - ||  || 17 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147899 - ||  || 17 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147900 - ||  || 18 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-